N4 steht für:
 N4 (Kernreaktor), Druckwasserreaktorbaureihe
 Nordwind Airlines (IATA-Code), russische Fluggesellschaft

Straßen:
 in Belgien die Nationalstraße N4 (Belgien) von Brüssel nach Namur-Arlon
 in Frankreich die Nationalstraße Route nationale 4
 in Luxemburg die Nationalstraße N4 (Luxemburg) von Luxemburg nach Esch
 in der Schweiz die Nationalstrasse N4, siehe Autobahn A4 (Schweiz)
 in Burkina Faso die N4 (Burkina Faso)
 in Gabun die N4 (Gabun)
 in Ghana die N4 (Ghana)
 in Jemen die N4 (Jemen)
 in Kamerun die N4 (Kamerun)
 in Kongo die N4 (Demokratische Republik Kongo)
 in Niger die N4 (Niger)
 in Senegal die N 4 (Senegal)
 in Südafrika die National Route 4 von Gaborone (Botswana) über Pretoria und Nelspruit nach Maputo (Mosambik)
 in Togo die N4 (Togo)

Siehe auch:
 Postamt N 4, ein Baudenkmal in Berlin

Abkürzung